Pourbaix ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Pourbaix (1904–1998), belgischer Chemiker
 Marietta de Pourbaix-Lundin (* 1951), schwedische Politikerin (Moderata samlingspartiet)

Siehe auch:
 Pourbaix-Diagramm